Tungvikt, 91 kg, i boxning vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan den 1 och 11 augusti i Excel London i London i Storbritannien. Regerande mästare innan turneringen var Rachim Tjachkijev från Ryssland efter hans vinst i Peking 2008.

Medaljörer

Tävlingsformat och regler
Grenen genomförs som en utslagsturnering där vinnaren går vidare till nästa omgång. Vinnarna i semifinalerna möts i en match om guldet, förlorarna får varsin bronsmedalj. Alla matcher avgörs över tre treminutersronder. Vinnaren är den boxare som efter ronderna tagit flest poäng. Poäng erhålls genom lyckade slag mot motståndarens huvud eller överkropp. En match kan också vinnas på knock-out likväl som att domaren kan besluta att avbryta matchen.

Program
Tiderna är angivna i lokal tid, UTC+1.
1 augusti 2012 14:30 & 21:30 - Omgång 1 (Åttondelsfinaler)
5 augusti 2012 21:30 - Kvartsfinaler
10 augusti 2012 15:30 - Semifinaler
11 augusti 2012 21:30 - Final

Resultat

Referenser 

Boxning vid olympiska sommarspelen 2012